Příjmení Petrík nese více různých osobností:

 Ján Petrík (* 1944) – slovenský politik
 Jozef Petrík (1937–2007) – slovenský fotbalista
 Theodor Petrík (1925–1992) – slovenský vysokoškolský pedagog a československý politik
 Viera Petríková (* 1957) – slovenská právnička, politička a soudkyně